Santuario della Beata Vergine di Loreto a Graglia
Santuario della Beata Vergine di Loreto a Pione, frazione di Bardi
Santuario della Beata Vergine Assunta di Loreto a Loreto, frazione di Oleggio

Pagine correlate 
 Chiesa della Beata Vergine di Loreto
 Santuario della Madonna di Loreto